Girga kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Sohag (guvernement), 
 Markaz Jirjā, region, Sohag, 
 Jirjā (ort i Egypten), Sohag, 

Robotskapade Egyptenförgreningar